alfons – potoczna nazwa sutenera
 Alfons – imię męskie

Zobacz też 
 Alonso – planetoida